Эльдар Арифович Мамедов (род. 4 августа 1981 года, Волгоград) — российский предприниматель в области строительства, спортсмен в сфере боевых искусств. Участвовал в проектировании крупных центров г. Казани: ТРК «Кольцо», ТРК «Парк Хаус», ТРК «Тандем»,Гостиница Шаляпин на ул. Баумана, Гостиница Казань на ул. Баумана. Чемпион России 2008 (кумитэ). Серебряный призёр Кубка Европы 2008 (групповое ката).

Биография 
Родился в г. Волгоград, родители — Мамедова Лилия Анваровна и Мамедов Ариф Аллахверди. В 1987 году поступил в Зеленодольскую школу № 14, после чего 11 класс закончил в русско-татарской гимназии № 15.

С 1999 по 2004 год обучался в Казанской государственной архитектурно-строительной академии по специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» на Строительном факультете.

Карьера в области строительства началась в 2004 году в ЗАО Казанский Гипронииавиапром. Принимал участие в проектировании таких объектов, как Гостиница Шаляпин на ул. Баумана, Гостиница «Казань» на ул. Баумана, Торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», Торгово-развлекательный центр «Парк Хаус», Торгово-развлекательный центр «Тандем».

С 2012 года вступил на должность Технического директора ООО «НавекСтройКомплект» дочернее предприятие ГК Навек, где принял участие в наиболее значимых проектах с Медиа-экраном на Футбольном стадионе «Казань Арена» Центр Семьи (Казан).

С 2006 по 2010 год — Генеральный проектировщик ООО «Проектант» с функциями генерального проектировщика в сфере строительного проектирования.

Среди наиболее значимых достижений: Проектирование Торгово-развлекательного комплекса «Южный» г. Казань (Субподряд), Проектирование «Штаб-квартира Универсиады 2013 г.» г. Казань (Субподряд), Проектирование Жилого комплекса по улице Бехтерева и Зои Космодемьянской г. Казань (Субподряд).

С 26 января 2012 года — Учредитель и Генеральный директор ООО «Корпорация Монстров», специализирующейся на рекламной деятельности.

С 2018 по 2020 год являлся Генеральным директором ООО «СК Эволюция» по проектированию, строительству коттеджей и загородной недвижимости.

Общественная деятельность 
В 2006 стал учредителем Молодёжной Общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭНОМИЧИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», с 2007 учредитель Физкультурно-спортивной республиканской общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭНОМИЧИ».

Участвовал в составе делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации в Евразийском форуме Турция г. Анталия. Принимал участие в качестве эксперта в молодёжном общественном Евразийском форуме «Архыз» Северный Кавказ. Участие в ФОРОС Республика Крым г. Гурзуф

Спортивные достижения 
Имеет следующие награды:
 Серебряный призёр чемпионата России 2007 (кумитэ);
 Чемпион России 2008 (кумитэ);
 Бронзовый призёр чемпионата России 2008 (ката);
 Серебряный призёр Кубка Европы 2008 (групповое ката).

Присвоен 4 дан по каратэ.
Инструктор международной категории «D»; Судья международной категории «С», Экзаменатор международной категории «D».

Примечания

Ссылки 
 https://m.business-gazeta.ru/article/398992
 http://www.karatenomichi.ru/masters/mastera/
 http://www.karatenomichi.ru/masters/rukovodstvo/
 http://www.karatenomichi.ru/masters/yudanshakai/
 https://vembo.ru/person/164804971547